Теодоро Родригез има више значења:

 Теодоро Родригез (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Теодоро Родригез (Колипа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику